Taunton – miasto w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Taunton – węzłowa stacja kolejowa w mieście Taunton w hrabstwie Somerset
 Taunton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie Tameside

Miejscowości w USA:
 Taunton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Bristol
 Taunton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon

Rzeka w USA
 Taunton – rzeka w południowo-wschodniej części stanu Massachusetts